Ремлинген ():

 Ремлинген — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Ремлинген — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.